«Хапоэ́ль» () — израильский профессиональный футбольный клуб из города Беэр-Шева. Клуб основан в 1949 году, домашние матчи до середины 2015 года проводил на стадионе «Васермил», а с сентября 2015 года проводит на стадионе «Тото Тернер». «Хапоэль» является четырёхкратным чемпионом Израиля и обладателем национального кубка. В сезоне 2004/2005 команда заняла последнее место в Лиге ха-Аль и вылетела в «Лигу Леумит», второй по силе дивизион чемпионата Израиля. В сезоне 2008/2009 клуб в «Лиге Леумит», заняв третье место, добился права выступать со следующего сезона в Премьер-лиге Израиля.

Талисманом команды является верблюд.

История

Достижения 

 Чемпион Израиля (5): 1974/75, 1975/76, 2015/16, 2016/17, 2017/18
 Обладатель Кубка Израиля (3): 1996/1997, 2019/2020 , 2021/2022
 Финалист Кубка Израиля (3): 1983/1984 , 2002/2003 , 2014/2015
 Обладатель Кубка Тото (3): 1988/89, 1995/96, 2016/2017
Финалист Кубка Тото (4): 1985/1986, 2012/2013 , 2017/2018 , 2021/2022
 Обладатель Суперкубка Израиля (3): 1975 , 2016 , 2017
 Финалист Суперкубка Израиля (3): 1976 , 2018 , 2020

Статистика и рекорды 
В сезоне 2015/16 установлено несколько клубных рекордов:
 По набранным очкам (83)
 По количеству побед (25)
 По забитым мячам (66)
 Второй результат по пропущенным мячам (24, лучше только в сезоне 1974/75)
 По разнице мячей (+42)

Все эти рекорды побиты через год.

В европейских кубках в 2016 году также установлен клубный рекорд: двух соперников подряд команда ещё никогда не проходила.

Кроме того, команда впервые в своей истории в сезоне 2016/17 успешно прошла осеннюю часть еврокубков и участвовала в весенней части.

В сезоне 2016/17 установлены рекорды:
 в первом круге игр плей-офф в шестёрке команда сумела обыграть всех соперников — 5 побед
 10 побед подряд
 В первом круге предварительного турнира набрано 34 очка (из 39 возможных). Кроме Маккаби (Хайфа) и Хапоэль (Тель-Авив) обыграны все.
 26 очков (из 30) в финальном турнире
 набрано очков: 85
 побед: 26
 забито мячей: 73
 пропущено: 18 (результат сезона 1974/75 превзойдён)
 разница мячей: +55
 отрыв от второго места: 13 очков
 35 матчей на своём поле без поражений

Выступления в еврокубках

Текущий состав

Известные игроки 

  Оскар Гарре
  Сид Халилович
  Часве Нсофва
  Эльянив Барда
  Йосси Бенаюн
  Алон Мизрахи
  Маор Бузагло
  Маор Меликсон
  Блессинг Каку
  Энтони Нвакаэме
  Александр Солоп
  Мороз Виктор Васильевич
  Андрей Телесненко
  Джованни Росо

Примечания

Ссылки 
 Страничка клуба на soccerway.com
 Официальный сайт команды (на языке иврит)

ФК «Хапоэль» Беэр-Шева
Футбольные клубы — чемпионы Израиля